Името Ботево носят пет български села и една жп спирка:

 Ботево (Област Варна)
 Ботево (Област Видин)
 Ботево (Област Враца)
 Ботево (Област Монтана)
 Ботево (Област Ямбол)
 Ботево (Украйна)
 жп спирка Ботево (област Добрич)